La Tour kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Tour-sur-Orb – en kommun i departementet Hérault, 
 La Tour-Saint-Gelin – en kommun i departementet Indre-et-Loire, 
 La Tour-en-Jarez – en kommun i departementet Loire, 
 La Tour-du-Pin – en kommun i departementet Isère, 
 La Tour-du-Crieu  – en kommun i departementet Ariège, 
 La Tour-de-Sçay – en kommun i departementet Doubs, 
 La Tour-de-Salvagny – en kommun i departementet Rhône, 
 La Tour-d'Auvergne – en kommun i departementet Puy-de-Dôme,
 La Tour, Haute-Savoie – en kommun i departementet Haute-Savoie, 
 La Tour, Alpes-Maritimes – en kommun i departementet Alpes-Maritimes, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar